In Keeping Secrets of Silent Earth: 3 é o segundo álbum de estúdio da banda de rock alternativo norte-americana Coheed and Cambria, lançado em 7 de outubro de 2003, produzido por Michael Birnbaum e Chris Bittner.

O álbum é a terceira parte (mas segundo álbum lançado) de uma pentalogia que conta a saga de Keywork em The Amory Wars.

Faixas
 "The Ring in Return"
 "In Keeping Secrets of Silent Earth: 3"
 "Cuts Marked in the March of Men" 
 "Three Evils (Embodied in Love and Shadow)" 
 "The Crowing"
 "Blood Red Summer"
 "The Velourium Camper I: Faint of Hearts" 
 "The Velourium Camper II: Backend of Forever" 
 "The Velourium Camper III: Al the Killer"
 "A Favor House Atlantic" 
 "The Light and the Glass" 
 "21:13"

Álbuns de 2003
Álbuns de Coheed and Cambria